Zoophthora — рід грибів родини Entomophthoraceae. Назва вперше опублікована 1964 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 8.10.2019 налічує 37 видів з роду Zoophthora:

Примітки

Джерела 

 Batko, A. 1964. On the new genera: Zoophthora gen. nov. Triplosporium (Thaxter) gen. nov. and Entomophaga gen. nov. (Phycomycetes: Entomophthoracaceae). Bulletin International de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres Série B. 12:323-326 — P.323

Entomophthoromycota
Роди грибів